Vildhund har flera betydelser:
 Vissa vilda hunddjur som tillhör andra släkten i familjen hunddjur  än Canis (där vargar, schakaler och tamhundar ingår) kallas vildhundar:
afrikansk vildhund, hyenhund (Lycaon pictus), den enda arten i släktet Lycaon.
asiatisk vildhund, dhol (Cuon alpinus), den enda arten i släktet Cuon.

 Förvildade tamhundar eller halvvilda tamhundsraser (Canis lupus familiaris) kallas ofta vildhundar:
gatuhundar, förvildade tamhundar som lever i flockar i stadsmiljöer runt om i världen.
pariahundar. En rasgrupp med primitiva, i några fall ursprungligen halvvilda, tamhundsraser från Afrika, Mellanöstern, Sydasien, Sydeuropa och Latinamerika.

Dingo, är en så kallad schenzihund - en ofullständigt domesticerad hund, kallas ibland australisk vildhund.

Hunddjur